Kommunistische Partei Deutschlands steht für:

 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), 1919 gegründet, 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone in der SED aufgegangen, 1956 in der Bundesrepublik Deutschland verboten
 Kommunistische Partei Deutschlands (Aufbauorganisation) (KPD/AO), 1970 gegründet, 1980 aufgelöst
 Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML), 1968 gegründet, 1986 in der Vereinigten Sozialistischen Partei (VSP) aufgegangen
 Kommunistische Partei Deutschlands (1990), 1990 in der DDR gegründet

Siehe auch:
 Deutsche Kommunistische Partei